Санкт-Моріц - місто в Швейцарії
 Санкт-Моріц - залізнична станція у місті Санкт-Моріц
 Санкт-Моріц — озеро в Альпах, біля міста Санкт-Моріц